Les Deux Pigeons – film del 1909 diretto da Camille de Morlhon
 Les Deux Pigeons – film del 1922 diretto da André Hugon
 Les Deux Pigeons – balletto di Louis Mérante